Аникеевский

 Аникеевский (фамилия)

 Аникеевский (Ишимбайский район) (Аникеевка) — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Аникеевский (Новоаннинский район) — хутор в Волгоградской области. Почтовый код 403964.